Crozon () ist eine französische Gemeinde und der Hauptort auf der Crozon-Halbinsel im Département Finistère im Nordwesten der Region Bretagne.

Geografie 
Die Gemeinde Crozon auf der Crozon-Halbinsel mit ihrer Fläche von 80,37 km² und  Einwohnern (Stand ) wächst mit dem Hafen- und Badeort Morgat (bret. Morgad) mit seinen nur vom Meer aus zugänglichen Felsgrotten zusammen. 

Bis 1967 gab es auf der Crozon-Halbinsel mit der Strecke Châteaulin–Crozon–Camaret-sur-Mer auch eine Eisenbahnverbindung (Réseau Breton).

Klima 
Das Klima der Halbinsel – zwischen Brest und Douarnenez gelegen – wird noch merklich vom Golfstrom beeinflusst.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Steinreihen von Lagatjar
 Steinreihe von Lostmarc’h

Siehe: Liste der Monuments historiques in Crozon

Gemeindepartnerschaften 
 Pralognan-la-Vanoise, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Sligo, County Sligo, Irland

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes du Finistère. Flohic Editions, Band 1, Paris 1998, ISBN 2-84234-039-6, S. 322–340.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Bretagne
 
Stadt in Frankreich